Scogli Pettini o Pettini di Selve (Silbanski grebeni) – gruppo di isolotti situati tra Premuda e Selve, nel comune di Zara in Croazia
 Scogli Pettini dei Sorci (greben Miši) – scogli nei pressi di Zut nell'arcipelago delle isole Incoronate in Croazia
 Scogli Pettini o Pettini di Ragusa (Grebeni) – gruppo di scogli dell'arcipelago delle isole Elafiti, situato di fronte alla costa dalmata, a ovest di Ragusa, in Croazia 
 Scogli Pettini o Pettini di Ragusa Vecchia (Cavtaski Grebeni) – gruppo di isolotti e scogli vicini al porto di Ragusa Vecchia, in Croazia